Esistono più comuni francesi con questo nome

Lussac – Charente
Lussac – Charente Marittima
Lussac – Gironda